Helgoland – wyspa i gmina na Morzu Północnym w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Helgoland – osiedle patronackie w Katowicach

Statki i okręty:
 SMS Helgoland (1912) – austro-węgierski krążownik z okresu I wojny światowej 
 Pancerniki typu Helgoland
 Helgoland – duński pancernik obrony wybrzeża z końca XIX wieku
 Helgoland (1963)
 Helgoland (2009)